Лонг Бич има више значења:
 Лонг Бич
 Лонг Бич (Мериленд)
 Лонг Бич (Њујорк)
 Лонг Бич (Вашингтон)
 Лонг Бич (Индијана)
 Лонг Бич (Минесота)
 Лонг Бич (Мисисипи)